Władysław Kamiński (1890–1914) – żołnierz Legionów Polskich, 12 maja 1931 pośmiertnie odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Władysław Kamiński (ur. 1893) – porucznik kawalerii Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari, odznaczony Krzyżem Walecznych (trzykrotnie), KZWLŚ i MN
 Władysław Kamiński ps. „Józef” (ur. 1894) – żołnierz 5 Pułku Piechoty Legionów Polskich, 16 marca 1937 odznaczony Krzyżem Niepodległości.
 Władysław Kamiński (ur. 1896) – działacz niepodległościowy, 16 marca 1933 odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Władysław Kamiński (1897–1917) – działacz niepodległościowy, 9 listopada 1933 pośmiertnie odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Władysław Kamiński (ur. 1897) – żołnierz Legionów Polskich, 17 marca 1938 odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Władysław Kamiński (1897–1944) – podpułkownik piechoty Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari, poseł, senator
 Władysław Kamiński (1910–1995) – podpułkownik pilot Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari

Przypisy